

Geografia 
 Saint-Philbert-de-Bouaine – comune francese nel dipartimento della Vandea nella regione dei Paesi della Loira
 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu – comune francese nel dipartimento della Loira Atlantica nella regione dei Paesi della Loira
 Saint-Philbert-des-Champs – comune francese nel dipartimento del Calvados nella regione della Normandia
 Saint-Philbert-du-Peuple – comune francese nel dipartimento del Maine e Loira nella regione dei Paesi della Loira
 Saint-Philbert-en-Mauges – comune francese soppresso e frazione del dipartimento del Maine e Loira nella regione dei Paesi della Loira
 Saint-Philbert-sur-Boissey – comune francese nel dipartimento dell'Eure nella regione della Normandia
 Saint-Philbert-sur-Orne – comune francese nel dipartimento dell'Orne nella regione della Normandia 
 Saint-Philbert-sur-Risle – comune francese nel dipartimento dell'Eure nella regione della Normandia